Ниже представлен список видов грибов, входящих в род  семейства .

Типовой вид рода — .

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Гигроцибе